Richthofen steht für:
 Richthofen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Richthofen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Richthofen (Band), Neue-Deutsche-Härte-Band

Richthofen ist der Name folgender

Orte:

 Richthofen (Velburg) der oberpfälzischen Stadt Velburg
 Richthofensiedlung, Fliegersiedlung in Mülheim an der Ruhr
 Richthofen (Namibia) eine ehemalige Eisenbahnstation und heute ein Gut östlich von Swakopmund.

geografischer Objekte:
 Richthofen-Pass, Pass in Antarktika
 Richthofenplatz, früherer Name des Freiligrathplatz in Düsseldorf-Stockum

militärischer Objekte:
 Richthofen (Schiff), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Jagdgeschwader 2 „Richthofen“ der deutschen Luftwaffe der Wehrmacht
 Taktisches Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ der deutschen Luftwaffe der Bundeswehr